Biologia
 Dojrzewanie – okres w życiu człowieka
 Dojrzewanie płciowe (pokwitanie) – okres procesu dojrzewania u człowieka, w którym następuje rozwój drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych.
 Dojrzewanie najądrzowe – końcowy etap rozwoju plemników

Technologia żywności
 Dojrzewanie produktów spożywczych (maturacja) – końcowy proces technologiczny niektórych produktów spożywczych